Fogl, családnév
 FOGL, Falkland Oil and Gas Limited, Falkland-szigeteki energiavállalat